L'orfanello (Lost and Foundling), cortometraggio del 1944 diretto da Chuck Jones
L'orfanello (Awful Orphan), cortometraggio del 1949 diretto da Chuck Jones